Футболист года в Латвии — ежегодная награда, которая присуждается Латвийской футбольной федерацией по результатам опроса журналистов. Впервые присуждение этой награды состоялось в 1995 году. Наибольшее количество раз эту награду получал Андрис Ванин — четыре раза, а также по три раза Марьян Пахарь и Виталий Астафьев.

Победители

Примечания 

Футбол в Латвии
Футбольные награды